Роговской — фамилия; имеет женскую форму Роговская.
 Роговской, Александр Иванович (1848—1917) — русский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, Ломжинский губернатор, сенатор.
 Роговской, Вадим Николаевич (род. 1962) — советский футболист. См. также 
 Роговский